Виктор Петрович Михайлов:
 Михайлов, Виктор Петрович (1936—1994) — советский и российский актёр театра и кино.
 Михайлов, Виктор Петрович (род. 1941) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.